Ла Буфа има више значења:

 Ла Буфа (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Буфа (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Буфа (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Буфа (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Буфа (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику